Villagrán ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Villagrán (* 1956), argentinische Tennisspielerin
 Carlos Villagrán (* 1944), mexikanischer Komiker
 Cristian Villagrán (* 1982), Schweizerisch-argentinischer Tennisspieler
 Francisco Villagrán Kramer (1927–2011), guatemaltekischer Politiker
 Genaro Sepúlveda Villagrán, chilenischer Biathlet
 John Villagran (* 1994), US-amerikanischer Musiker, besser bekannt als Lil Lotus
 José Antonio Villagrán Correas (1821–1895), chilenischer Militär und Politiker
 José Villagrán García (1901–1982), mexikanischer Architekt

Villagrán bezeichnet:

 Villagrán (Guanajuato), Stadt in Mexiko
 Villagrán (Tamaulipas), Ort in Mexiko